

Nom Commun
Les ghillies peuvent désigner des chaussons  de danse d'origine irlandaise.
Les ghillies peuvent aussi désigner des snipers vêtus de ghillie suit, un vêtement de camouflage.